Такмичење у скоку увис за жене на Светском првенству у атлетици 2003. у Паризу одржано је на стадиону „Француска“, 29. и 31. августа.

Учествовало је 25 такмичарки из 19 земаља.

Земље учеснице 

 1.  (1)
 2.  (1)
 3  (1)
 4.  (1)
 5.  (1)
 6.  (1)
 7.  (1)

 8.  (1)
 9.  (1)
 10.  (1)
 11.  (1)
 12.  (1)
 13.  (1)

 14.  (1)
 15.  (3)
 16.  (2)
 17.  (1)
 18.  (2)
 19.  (3)

Рекорди пре почетка Светског првенства 2003 
Стање 29. августа 2003

Рекорди после Светског првенства 2003 
Стање 31. августа 2003

Сатница

Освајачице медаља 
{| class="wikitable"
|- align="center"
|!align="center" bgcolor="gold"|
|!align="center" bgcolor="silver"|
|!align="center" bgcolor="CC9966"|а:|-
|Хестри Клуте 
|Марина Купцова 
|Кајса Бергквист 
|}

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичарке су биле подељене у две групе по 15. Квалификациону норму за пласман у финале од 1,93 прескочило је пет такмичарки (КВ), а седам су пласман избориле према резултату (кв''').

Финале 
Финале је одржано 31. августа са почетком у 16,45. Почетна висина била је 1,85 м.

Легенда: СР = Светски рекорд, РСП = Рекорд светских првенстава, ЕР = Европски рекорд, ЈАР = Јужноамерички рекорд, СРС = Светски рекорд сезоне (најбоље време сезоне на свету), ЛРС = Лични рекорд сезоне (најбоље време сезоне), НР = Национални рекорд, ЛР = Лични рекорд

Укупан биланс медаља у скоку увис за жене на отвореном после 9. Светског првенства 1983—2003.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су онe којe су освојили најмање 2 медаље.

Извори

Спољашње везе 
 Резлтати на сајту Тодора Крастева

Скок увис за жене
Скок увис на Светском првенству у атлетици на отвореном